

Geografia 
 Brasile
 Microregione di Porto Seguro – microregione appartenente alla mesoregione di Sul Baian
 Porto Seguro – città nello Stato di Bahia
 Italia
 Seguro – frazione del comune di Settimo Milanese in provincia di Milano
 Spagna
 Puerto Seguro – comune nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Antonio Seguro – compositore spagnolo
 António José Seguro – politico portoghese
 Scott Ramon Seguro Mescudi – cantante, rapper e attore statunitense

Altro 
 Seguro azar – raccolta del poeta spagnolo Pedro Salinas